Торго́вый дом Арма́нд — здание в Москве внутри Садового и Бульварного колец по адресу Старая площадь, д. 6, построенное в 1915 году.

История 

 Старая площадь, дом № 6 — Торговый дом Арманд. Построен в 1912—1915 годах архитектором Владимиром Шервудом для торгового дома Арманд.
 В 1941 году реконструировано Власовым.

Архитектура 
 Здание относится к типу административно-торговых сооружений столицы: рационалистическая структура фасада дополнена декоративными элементами петербургского классицизма.
 В оформлении верхней части читаются мотивы сталинской классики.
 Первоначально планировалась меньшая этажность дома, однако уже во время строительства было решено добавить верхние уровни.
  Главный акцент в проекте был сделан не на декор, а на рациональность: из украшений можно отметить только отделку окон и балконов.

Использование 
 После постройки: Торговый дом Арманд.
 С 1991 года здание занимает Правительство Московской области.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Старая площадь // ...Одновременно с Торговым домом Титова тот же архитектор В.В.Шервуд построил дом в соседнем владении (д.№6) – здание Торгового дома Е.А. и Э. Арманд, принадлежащее представителям известной семьи купцов и промышленников, чьи предки переселились из Франции в Россию в конце XVIII в. Арманды владели несколькими ткацкими и красильными фабриками (крупнейшая фабрика – в нынешнем городе Пушкино Московской области), активно занимались благотворительностью (в частности, много жертвовали на создание Музея изящных искусств в Москве). 

 Карты Яндекс — Москва, Россия, Старая площадь, дом № 6.

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1915 году в Москве